San Juan Bautista o San Juan, el Bautista puede referirse a:

Religión

Santos 
Por antonomasia:
 San Juan el Bautista, en el cristianismo a quien se le considera el precursor de Jesús.
Otros santos:
 San Juan Bautista de La Salle (1651-1719), sacerdote y pedagogo francés innovador.
 San Juan Bautista de Rossi (1698-1764), presbítero italiano.
 San Juan Bautista de la Concepción (1561-1613), presbítero y reformador trinitario español.

Edificios religiosos 
 Ermita de San Juan Bautista 
 Iglesia de San Juan Bautista 
 Convento de San Juan Bautista 
 Catedral de San Juan Bautista 
 Basílica de San Juan

Arte 
Pintura
 San Juan Bautista en meditación (1489), pintura del Bosco - conservado en el Museo Lázaro Galdiano, Madrid, España.
 San Juan Bautista (1508-1513), pintura de Leonardo DaVinci - conservado en el Museo del Louvre, París, Francia.
 San Juan Bautista (hacia 1600), pintura de El Greco - conservado en el Museo Legion of Honor del Museo de Bellas Artes de San Francisco, California, EE. UU.
 San Juan Bautista (hacia 1600-1605) pintura de El Greco - conservado en el Museo de Bellas Artes de Valencia, España.
 San Juan Bautista en el desierto (1620), pintura de Diego Velázquez - conservado en el Instituto de Arte de Chicago, Illinois, EE. UU.

Escultura
 San Juan Bautista (1438), escultura de madera de Donatello - conservada en la basílica de Santa María dei Frari, Venecia, Italia.
 San Juan Bautista (1455), escultura de bronce de Donatello - conservada en la Catedral de Siena, Italia.

Toponimia

Chile 
 San Juan Bautista, localidad más importante del Archipiélago Juan Fernández.

Estados Unidos 
 San Juan Bautista (California), ciudad del condado de San Benito, California.

Guatemala 
 San Juan Bautista (Suchitepéquez), municipio del departamento de Suchitepéquez.

España 
 San Juan Bautista, municipio de la isla de Ibiza.
 San Juan Bautista, barrio de la ciudad de Madrid.

México
 San Juan Teposcolula, municipio de la región mixteca de Oaxaca.

Nicaragua 
 Departamento de Río San Juan
 Río San Juan
 San Juan de Oriente o San Juan Bautista, municipio del departamento de Masaya;
 San Juan de la Concepción o San Juan Bautista, poblado del municipio La Concepción, departamento de Masaya;
 San Juan del Sur o San Juan Bautista, municipio del departamento de Rivas;

Paraguay 
 San Juan Bautista, ciudad.
 San Juan Bautista de Ñeembucú, ciudad.

Venezuela 
 San Juan Bautista, pueblo de la isla de Margarita;